Das Abierto Mexicano Telcel 2019 war ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 2. März 2019 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in São Paulo die Brasil Open sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie die Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP Tour 500, während die Brasil Open zur Kategorie ATP Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, im Doppel gewann die Paarung aus Jamie Murray und Bruno Soares den Titel zuletzt zweimal in Folge.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.780.060 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.931.110 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Acapulco